Il doppio del Mercedes Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Cañas e Rainer Schüttler erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Cañas con Younes El Aynaoui e Schüttler con Michail Južnyj.

Schüttler e Youzhny hanno perso nel 1º turno contro Juan Ignacio Carrasco e Álex López Morón.

Cañas e El Aynaoui hanno perso nei quarti di finale contro Nicolás Lapentti e Jeff Tarango.

Joshua Eagle e David Rikl hanno battuto in finale 6–3, 6–4 David Adams e Gastón Etlis.

Teste di serie
 Joshua Eagle /  David Rikl (campioni)
 David Adams /  Gastón Etlis (finale)
 Petr Luxa /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  Jiří Novák (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2002
ATP Tour 2002